Пик-а-бу () может означать:

 Пик-а-бу — стиль защиты в боксе.
 Пик-а-бу — персонаж Вселенной DC.
 Пик-а-бу — игра «ку-ку» в англоязычной культуре.

См. также 
 Пикабу